Ferdinando Targetti (1882-1968), politico italiano
 Ferdinando Targetti (1945-2011), economista e politico italiano